Le Football Club Quimperlé ou FC Quimperlé est un club de football français basé à Quimperlé, dans le Finistère. Le club finistérien évolue pour la saison 2021-2022 en Régional 2 (7ème échelon). 

Le club quimperlois est créé le , le club a connu la  durant la fin des années 1970, début des années 1980.

Historique 
  : Création du Football Club Quimperlé.
 1969 : Pour sa première saison, le club remporte le championnat de District 2 du Finistère-Sud.
 1970 : Le club remporte le championnat de District 1 du Finistère-Sud, seconde montée consécutive.
 1971 : Le FCQ remporte le championnat de Promotion d'Honneur, troisième montée consécutive.
 1974 : Le club remporte le championnat de DHR.
 1977 : Le club remporte le championnat de DSR, montée en Division d'Honneur. 
 1978 : à la suite de la création de la Division 4, le club est promu dans cette nouvelle division malgré sa quatrième place en DH.
 1979 : Pour sa première saison en Division 4, le club termine  à 5 points de la montée en Division 3.
 1980 :  en Division 4.
 1981 :  en Division 4.
 1982 :  en Division 4, seul club ayant terminé douzième à ne pas être relégué en DH.
 1983 :  en Division 4 synonyme de relégation en Division d'Honneur après 5 saisons en D4.
 1985 : Nouvelle relégation en Division Supérieure Régionale.
 1996 : Relégation en DRH, pour la première fois de son histoire.
 2000 : Promotion en DSR, pour la première fois depuis 1977.
 2002 : Nouvelle promotion en DH.
 2003 : Relégation de DH, une saison après sa montée.
 2008 : Promotion en DSE pour la première fois de son histoire.
 2011 : Promotion en DH pour la première fois depuis 9 saisons.
 2012-2015 : Ascenseur entre la DH et la DSE.
 2014 : Premier  de Coupe de France de son histoire. Dans un Stade Jean-Charter, rempli par 4 088 spectateurs, les Quimperlois s'inclinent 2 buts à 1 face à l'AC Ajaccio (Ligue 1).
 2017 : Le club est passé en Régional 2 à la suite de la réforme des compétitions.

Palmarès et records

Palmarès

Bilan saison par saison 
Le tableau ci-dessous récapitule le parcours du FC Quimperlé en Championnat, Coupe de France depuis sa création en 1968 :

Installation du club

Stade Jean-Charter 

Le Stade Jean-Charter est un stade situé à Quimperlé. Le stade possède une tribune de 800 places assises, un gradin de 4 niveau en face pour une capacité totale de 4 500 places. Il s'agit d'un terrain synthétique depuis 2015. En plus du FC Quimperlé, le stade accueille aussi les matchs de l'US Quimperlé et de la réserve du FC Lorient.

Rivalités

US Quimperlé 
L'US Quimperlé joue tout comme le FC Quimperlé, au Stade Jean-Charter.

Fondé en 1920, l'US Quimperlé évolue aujourd'hui en D1 Jusqu'au milieu des années 1970, l'USQ était le club principal. Les deux clubs s'affrontait pour la première fois en Coupe de France où l'Union Sportive s'imposa. En championnat, les deux équipes s'affrontèrent pour la première fois lors de la saison 1976-1977, les deux équipes évoluant alors en DSR. Le FCQ s'imposa 1 but à 0 au match aller et 2 à 0 au match retour. Cette saison-là, le FCQ termina  et monta en DH, étant hiérarchiquement supérieur à l'USQ.

Personnalités du club

Joueurs

Notes et références

Notes

Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ville de Quimperlé
 Ligue de Bretagne de football
 Championnat de France de football de Division 4

Liens externes 

 
 

Club de football dans le Finistère
Club de football fondé en 1968
Quimperlé